Женская суперлига Футбольной ассоциации () сезона 2019/20 — 9-й сезон Женской суперлиги ФА с момента его основания. Сезон начался 7 сентября 2019 года и должен был завершиться 16 мая 2020 года. В турнире принимают участие 12 команд. По сравнению с предыдущим сезоном в турнире выступают женские команды «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур», которые вышли из Чемпионшипа.

13 марта 2020 года Премьер-лига, Английская футбольная лига и Женская суперлига Футбольной ассоциации объявили об остановке турниров, как минимум, до 3 апреля с последующим переносом матчей в связи с пандемией COVID-19. 19 марта было объявлено, что возобновление футбольных турниров в Англии откладывается, как минимум, до 30 апреля. 5 июня 2020 года сезон был досрочно завершён, итоговые места определены по показателю очков за игру (points-per-game), в результате чего «Челси» был признан чемпионом, а «Ливерпуль» выбыл в Чемпионшип.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

Англия ж
Женский футбол в Англии
Англия ж